«Спартак» — советский и российский футбольный клуб из Костромы. Основан в 1959 году. В 1960—2018 годах непрерывно принимал участие в соревнованиях команд мастеров (нелюбительских футбольных клубов). По окончании сезона 2017/18 потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем. Получил лицензию на участие в ФНЛ-2 в сезоне 2022/23.

Названия 
 1959—1960 — «Спартак».
 1961—1963 — «Текстильщик».
 1964—1966 — «Текмаш».
 1967—1991 — «Спартак».
 1992 — «Звольма-Спартак».
 С 1993 — «Спартак».

История 

Команда организована в ноябре 1959 года. В чемпионатах страны постоянно участвует с 1960 года. В Классе «Б» первенства СССР (1960—1970) команда провела 356 игр (149 побед, 116 ничьих, 91 поражение), 459 голов забито, 367 — пропущено. Лучшее достижение — 2-е место в зоне (1963, 1966, 1967, 1968, 1970). Худшее — 14-е (1960, 1965). Крупные победы — 6:1 («Онежец» Петрозаводск, 1962) и 5:0 («Динамо» Вологда, 1966; «Энергия» Новочеркасск, 1968; «Электрон» Новгород, 1970). Крупные поражения — 0:7 («Волга» Калинин, 1960; «Шинник» Ярославль, 1962).
Во второй лиге Первенства СССР (1971—1980, 1983—1991) команда провела 700 игр (308 побед, 172 матча сыграны вничью, 214 поражений), 954 гола забито,751 мяч пропущен. Лучшее достижение 1-е место (1973, 1980). Худшее — 17-е место (1991). Крупные победы — 8:1 («Мотор» Владимир, 1971), 7:0 («Красная Пресня» Москва, 1980), 7:1 («Ока» Коломна, 1989). Крупные поражения — 0:6 («Прогресс» Черняховск, 1991), 1:6 («Динамо» Санкт-Петербург, 1991), 2:6 («Терек» Грозный, 1972).

В Первой лиге (1981—1982) «Спартак» провел 88 игр (20 побед, 25 ничьих, 43 поражения), 67 мячей забито, 127 — пропущено. Лучшее достижение 12-е место (1981), худшее — 22-е место (1982). Крупные победы — 3:0 («Гурия» Ланчхути, 1981; «Спартак» Орджоникидзе, 1982). Крупное поражение — 0:5 («Металлург» Запорожье, 1982).

Перед началом сезона 2022/23 получил профессиональный статус и право выступать во Второй лиге. Команда базируется в Москве, но все домашние матчи проводит на стадионе «Урожай» в посёлке Караваево Костромского района. Генеральным партнёром команды стало ПАО «Совкомбанк». Учредителями костромского «Спартака» стали Дмитрий и Сергей Хотимские. Президентом клуба был назначен Василий Грязнов, а генеральным директором — Алексей Фомичёв.

Достижения

Национальные 

Кубок СССР / Кубок России
 1/8 финала (2): 1965, / 2005/06

Первая лига СССР / ФНЛ
 12 место: 1981Вторая лига СССР / ПФЛ (Зона «Запад»)
  Победитель: 1980
  Серебряный призёр: 2011/12
  Бронзовый призёр (2): 2006, 2009

Вторая низшая лига СССР
  Серебряный призёр: 1970

Главные тренеры

На любительском уровне (с 2018 года) 
После снятия «Спартака» с Первенства ПФЛ в мае 2018 года на первенство III дивизиона среди команд ЛФК (МФФ «Золотое кольцо») сезона-2018 перед самым его началом заявилась команда «Кострома» из местных игроков в составе. Домашние матчи ФК «Кострома» проводил на костромском стадионе «Динамо».

В сезонах 2019 и 2020 в III дивизионе заявлен «Спартак». Домашний стадион — «Урожай» в Караваево.

См. также 
 Динамо (футбольный клуб, Кострома)

Примечания

Ссылки 
 .
 Профиль клуба «Спартак» (Кострома, Россия) на wildstat.ru
 Профиль клуба «Спартак» (Кострома, СССР) на wildstat.ru

Футбольные клубы России
ФК «Спартак» Кострома
Автономные некоммерческие организации РФ